Колонија Игнасио Зарагоза има више значења:

 Колонија Игнасио Зарагоза (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Игнасио Зарагоза (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Игнасио Зарагоза (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику